L'OK Liga 2002-2003 è stata la 34ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista; disputato tra il 13 settembre 2002 e il 23 giugno 2003 si è concluso con la vittoria del , al suo sedicesimo titolo.

Stagione

Formula 
L'OK Liga 2002-2003 vide ai nastri di partenza sedici club; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 30 giornate: erano assegnati tre punti per l'incontro vinto, un punto a testa per l'incontro pareggiato e zero la sconfitta. Al termine della stagione regolare furono disputati i play-off tra le prime tredici squadre classificate; la vincitrice venne proclamata campione di Spagna. Le squadre classificate dal quattordicesimo al sedicesimo posto retrocedettero direttamente in Primera División, il secondo livello del campionato.

Classifica finale stagione regolare 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Re 2003.
  Partecipa ai play-off.
      Campione di Spagna e ammessa in CERH Champions League 2003-2004.
      Ammessa in CERH Champions League 2003-2004.
      Ammessa in Coppa CERS 2003-2004.
      Retrocessa in Primera División 2003-2004.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2002
Tornei per club di hockey su pista nel 2003